Máximo Paz (Santa Fe) - Argentijnse plaats
 Máximo Paz (politicus) - Argentijns politicus, naamgever van bovenstaande plaats